Airport Lake ist der Name mehrerer

Seen in den Vereinigten Staaten:
 Airport Lake (Minnesota), im Winona County
 Airport Lake (Missouri), im St. Charles County
 Airport Lake (Washington), im Lewis County